Джеймс Клеверлі (1969) — британський політик-консерватор.
 Натан Клеверлі (1987) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версіями WBO і WBA (Regular) та чемпіон Європи за версією EBU.
 Том Клеверлі (1989) — англійський футболіст, півзахисник національної збірної Англії.